Haricot de mer désigne :

 Haricot de mer un genre de mollusques bivalves, les Donax, 
 une espèce d'algue brune comestible, Himanthalia elongata ,
 une espèce de plantes halophiles, la salicorne d'Europe (Salicornia europaea),

Voir aussi
  Haricot de la mer, graines ou des fruits dérivant sur la mer et rejetés sur les rivages.